Лос Морено има више значења:

 Лос Морено (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Морено (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Морено (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Морено (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Морено (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику